Veld steht für
 Veld, Region in Südafrika 
 Rozendaalse Veld, Anhöhe in Gelderland, Niederlande

Veld ist der Familienname folgender Personen:
 Sophie in ’t Veld (* 1963), niederländische Politikerin (D66), MdEP
 Quirin op dem Veld von Willich († 1537), Geistlicher, Kölner Bischof 

Siehe auch
 Velden, Van de Velde, Veldt
 Feld